Elati (griechisch Ελάτη, eigtl. ‚Tanne‘) ist der Name

 eines Bergmassivs auf der Insel Lefkada, siehe Elati (Lefkada)

 eines Bergdorfs in Arkadien in der Gemeinde Gortynia, siehe Vytina
 eines Bergdorfs in Epirus in der Gemeinde Georgios Karaiskakis, siehe Georgios Karaiskakis (Gemeinde)
 eines Bergdorfs in Epirus in der Gemeinde Zagori, siehe Elati (Zagori)
 eines Bergdorfs in Thessalien, siehe Elati (Pyli)
 eines Bergdorfs in Westmakedonien, siehe Elati (Servia-Velvendo)